Sofia d'Ungheria (1050-1095) –   margravia consorte dell'Istria e di Carniola
 Sofia d'Ungheria (1100-1125) – figlia di Colomanno d'Ungheria e Felicia d'Altavilla
 Sofia d'Ungheria (1136-1161) –  figlia del re Béla II d'Ungheria e Elena di Rascia